Nichols kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Nichols (Iowa)
Nichols (New York)
Nichols (South Carolina)
Nichols (Wisconsin)

En de volgende personen met de achternaam Nichols:
 Ernest Fox Nichols, Amerikaans natuurkundige
 Marisol Nichols, actrice
 Mike Nichols, regisseur
 Nichelle Nichols, actrice, bekend als lt. Uhuru van Star Trek
 Rachel Nichols, actrice
 Stephen Nichols, acteur

overige betekenissen:
 Nichols (televisieserie), westernserie met James Garner (1971)